Les Roupénides ou Roubénides (en arménien ) sont les membres d'une famille noble arménienne issue de Roupen , qui s'installa en Cilicie après la conquête de l'Arménie par les Seldjoukides. Il parvint à en chasser les Byzantins et à se créer une principauté, qui devint royaume en 1198.

La famille s'éteignit en 1222 et le trône passa à la famille rivale des Héthoumides.

Généalogie 

Histoire de la Turquie